Cap Charles (Cape Charles en anglais, Cabo Charles en espagnol) est un toponyme qui peut désigner de nombreux caps et lieux associés :
 Cap Charles (cap), un cap de Virginie, aux États-Unis ;
 Cap Charles (ville), une ville de Virginie, aux États-Unis, proche du cap précédent.
 Cap Charles (Chili), plusieurs caps situés dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au sud du Chili

Voir aussi 
 Cap St Charles